En français, le mot Turcs peut désigner :
 sur le plan politique et administratif, l’ensemble des citoyens de la Turquie, quelles que soient leurs origines, langues et cultures, notamment les Turcs anatoliens et les Kurdes ;
 sur le plan culturel et linguistique :
 les peuples turcs (Turcs anatoliens, Azéris, Kazakhs, Kirghizes, Ouzbeks, Ouïgours, Kashkaïs, Bachkirs, Tatars et bien d’autres…) ;
 les habitants turcs anatoliens de la Turquie, des pays voisins de celle-ci et de la diaspora ;
 sur le plan historique :
 les Turcs Ottomans et leur Empire (qui a existé de la fin du Moyen Âge au ) ;
 les Turcs Seldjoukides et leur Empire, qui a précédé l’Empire ottoman en Anatolie ;
 les Turcs Göktürks et leur Empire, qui a précédé les autres en Asie, de l’Anatolie au Pacifique.

L’étymologie vient de Türük ou Töröq signifiant « puissant ».